Мистико может означать:
 Мистико (род. 1982) — мексиканский рестлер.
 Мистико — парусное судно XVIII—XIX веков.